Roman Adamov (Belaya Kalitva, 21 de junho de 1982) é um futebolista profissional russo, atacante, joga no FC Rostov.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do FC Rostov